Jabłoń ist ein polnischer Ortsname:
 Jabłoń, Dorf und Gemeinde im Powiat Parczewski, Woiwodschaft Lublin
 Jabłoń (Pisz), Dorf im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Jablon, 1938 bis 1945 Wasserborn, Kreis Johannisburg, Ostpreußen